Világi Balázs dr. (Budapest, 1975. december 1.–) magyar nemzeti labdarúgó játékvezető. Polgári foglalkozása: ügyvéd.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1992-ben Budapesten vizsgázott. A Budapesti Labdarúgó Szövetség (BLSZ) által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A BLSZ Játékvezető Bizottságának (JB) javaslatára NB III-as, egyben országos utánpótlás játékvezető. Az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) JB minősítésével 2002-től NB II-es, majd 2004-től az NB I-es keret tagja. 2005-ben visszaminősítették NB II-es játékvezetőnek. NB I-es mérkőzéseinek száma játékvezetőként: 28, asszisztensként: 14, tartalék játékvezetőként: 15. A levezetett mérkőzéseken összesen 96 sárgalapot osztott ki és 9 játékost állított ki. Legtöbb mérkőzést a Videotonnak és a Békéscsabának vezette (8-8),

Sportvezetőként
A MLSZ Versenybizottsági tagja 2013-tól.

Szakmai sikerek
A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (HLSZ) soros közgyűlésén 32 szavazatot kapott, így 5. lett a játékvezetők évi rangsorában. Érdekesség, hogy a 2006/2007-es szezon tavaszán már nem volt országos kerettag, mégis két évvel később közel annyi szavazatot kapott, mint Szabó Zsolt, aki aktív játékvezető. 2005-ben ténylegesen az 5. legjobb játékvezetőnek választották.

Források 

Világi Balázs. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 1.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők